Міцкявічюс () — литовське прізвище. Відомі носії:
 Вінцас Міцкявічюс-Капсукас — литовський радянський комуністичний діяч
 Вінцас Креве-Міцкявічюс — литовський письменник і дипломат

Литовські прізвища